

Geografia 
 Cascades – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Virginia, nella contea di Loudoun
 Catena delle Cascate (Cascades) – catena montuosa dell'America settentrionale
 Regione delle Cascate (Cascades) – regione del Burkina Faso
 Cascades – località della Tasmania ai piedi del monte Wellington

Informatica 
 Cascades – processore Intel